Le qualificazioni del singolare  del BNP Paribas Masters 2011 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatori

Teste di serie

  Bernard Tomić (primo turno)
  Donald Young (qualificato)
  Santiago Giraldo (qualificato)
  Philipp Kohlschreiber (qualificato)
  Andreas Seppi (qualificato)
  Serhij Stachovs'kyj (qualificato)

 Igor' Kunicyn (ultimo turno, Lucky Loser)
 Łukasz Kubot (ultimo turno)
 Jarkko Nieminen (ultimo turno)
 Albert Ramos (primo turno)
 Denis Istomin (primo turno)
 Lukáš Rosol (primo turno)

Qualificati

  Nicolas Mahut
  Donald Young
  Santiago Giraldo

  Philipp Kohlschreiber
  Andreas Seppi
  Serhij Stachovs'kyj

Lucky Loser
  Igor' Kunicyn

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Note 
 

BNP Paribas Masters 2011
ATP World Tour 2011